Jméno a příjmení Josef Kavka má více známých nositelů:

 Josef Kavka (1922) (1922–2019) – geolog a esperantista, pedagog, myolog a botanik 
 Josef Kavka (1858) (1858–1929) – geolog, ředitel geologicko-paleontologických sbírek Národního muzea